Ženská čtyřhra Mérida Open Akron 2023 probíhala ve druhé polovině února 2023. Do deblové soutěže méridského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o první ročník mexického turnaje konaného v yucatánském hlavním městě Méridě.

Vítězem se stal americko-francouzský pár Caty McNallyová a Diane Parryová, který ve finále zdolal čínsko-tchajwanskou dvojici Wang Sin-jü a Wu Fang-sie po dvousetovém průběhu 6–0 a 7–5. V úvodní sadě získaly na podání 15 z 16 výměn. Přestože ve druhém dějství Asiatky prolomily jako první podání na stav 4–3, následně ztratily čtyři gamy v řadě. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. 21letá McNallyová, která v singlu postopupila podruhé v kariéře do semifinále, vybojovala na okruhu WTA Tour sedmý deblový titul. 20letá Parryová proměnila účast v prvním finále na túře WTA v turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Mérida Open
Tenis v Mexiku v roce 2023
WTA Tour 2023